Förvaltare kan syfta på:
 Förvaltare (befäl) –  den högsta underofficersgraden i den svenska armén 1936–1972 och en specialistofficersgrad från 2009
 Förvaltare – tillsatt av tingsrätten för den som är under det svenska rättsinstitutet förvaltarskap
 Tvångsförvaltning – en statlig eller kommunal åtgärd där en myndighet tar över förvaltning av egendom som har blivit misskött
 Inspektor (förvaltare)
 Godsförvaltare
 Gruvförvaltare